Chrysopolomidae är en familj av fjärilar. Chrysopolomidae ingår i överfamiljen Zygaenoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chrysopolomidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Chrysopolomidae